Bengt Andersson kan syfta på:

 Bengt Andersson (1795-1853), handlare och riksdagsman i borgarståndet
 Bengt Andersson (professor), (1919–2003), professor i hydromekanik vid KTH 1958-1985
 Bengt Andersson (bildningskonsulent) (1922–1997), ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien
 Bengt Andersson (skådespelare) (1922–2007) 
 Bengt Andersson (fysiolog) (1923–2004), professor i fysiologi
 Bengt Andersson Råssbyn (1931–2008), jazzmunspelare och konstnär
 Bengt Andersson (dansare) (1933–1977), balettdansör
 Bengt G. Andersson (född 1939), politiker
 Bengt Andersson (professor, född 1947), professor i kemisk reaktionsteknik vid Chalmers
 Bengt Cidden Andersson (1948–2013), författare, fotbollslyriker
 Bengt Andersson (militär) (född 1955)
 Bengt Andersson (regissör) (född 1956)
 Bengt Andersson (kanotist) (född 1961)
 Bengt Andersson (fotbollsspelare) (född 1966)
 Bengt Andersson (gevärsskytt) (född 1966)
 Bengt Andersson (översättare)